O termo gerenciamento de suprimentos, também chamado de compras, descreve os métodos e processos das compras corporativas ou institucionais modernas. Isso pode ser para a compra de suprimentos para uso interno referido como bens e serviços indiretos, a compra de matérias-primas para o consumo durante o processo de fabricação ou a compra de mercadorias para o estoque a ser revendido como produtos no processo de distribuição e varejo. 

Em muitas organizações, a aquisição ou compra de serviços é chamada de contratação, enquanto a de bens é chamada de compra ou aquisição. A função de gerenciamento de suprimentos de uma organização é responsável por vários aspectos dessas aquisições: 

 Trabalhando com líderes de negócios que identificaram uma necessidade ou requisito comercial para identificar, originar, contratar e adquirir o bem ou serviço necessário de fornecedores qualificados
 Gerenciando o desempenho do fornecedor
 Implementar tecnologias, processos, políticas e procedimentos para dar suporte ao processo de compra (Gerenciamento de relacionamento com fornecedores).
 O processo de gerenciamento de relacionamento com fornecedores: um processo para fornecer a estrutura de como os relacionamentos com fornecedores serão desenvolvidos e mantidos.
 Teorias econômicas de oferta e demanda 

O gerenciamento de suprimentos é geralmente considerado como um processo de negócios sistemático que inclui mais funções do que as compras tradicionais, como coordenar a logística de entrada e pré-produção interna e gerenciar o estoque.

O gerenciamento de suprimentos lida principalmente com a supervisão e o gerenciamento de insumos de materiais e serviços, o gerenciamento dos fornecedores que os fornecem e o suporte ao processo de aquisição desses insumos. O desempenho dos departamentos de gerenciamento de suprimentos e dos profissionais de gerenciamento de suprimentos é geralmente medido em termos de quantidade de dinheiro economizado para a organização. No entanto, o gerenciamento de riscos é outro aspecto do gerenciamento de suprimentos, com o risco de não disponibilidade no tempo necessário de bens e serviços de qualidade para a sobrevivência e o crescimento de uma organização.

Grupos e certificações 
Inúmeras organizações profissionais se formaram para atender à necessidade de níveis mais altos de habilidades e conhecimentos em gerenciamento de suprimentos. Um dos maiores é o Institute for Supply Management, uma associação sem fins lucrativos dos Estados Unidos que inclui mais de 40.000 membros. É afiliada à Federação Internacional de Compras e Gerenciamento de Suprimentos, uma união de associações de compras locais e nacionais com aproximadamente 200.000 membros. 

Para as empresas que buscam cumprir os compromissos de gastos com fornecedores de diversidade, o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Fornecedores Minoritários, com 37 conselhos regionais afiliados, foi criado em 1972 para auxiliar na promoção do desenvolvimento de fornecedores de negócios de propriedade asiática, negra, hispânica e nativa americana, fornecendo treinamento e treinamento em gestão. capacitação para empresas comerciais minoritárias e funcionários de programas corporativos.

Muitos programas de certificação são relevantes para a profissão de gerente de suprimentos. Alguns são oferecidos através de associações sem fins lucrativos, como o Profissional Certificado em Gerenciamento de Suprimentos (CPSM), através do Institute for Supply Management. Também existem empresas com fins lucrativos que oferecem programas de certificação, como a Next Level Purchasing Association, que oferece a certificação Professional Professional Senior em Supply Management® (SPSM®). 

O gerenciamento de suprimentos é diferente do gerenciamento da cadeia de suprimentos, embora possa ser considerado um componente do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Por outro lado, onde a função de gerenciamento de suprimentos é estabelecida como um esforço estratégico de nível C, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é apenas um componente de uma abordagem geral de gerenciamento estratégico de suprimentos. O gerenciamento de suprimentos é uma disciplina complementar que engloba o alinhamento de organizações, processos e sistemas para abastecimento estratégico, gerenciamento de contratos, gerenciamento de fornecedores, análise de gastos para melhorar continuamente o suprimento global para obter o melhor desempenho em suporte aos objetivos estratégicos dos negócios.

Software de Gerenciamento de Suprimentos 
O software de gerenciamento de suprimentos compreende todas as diferentes soluções que automatizam o processo de origem para liquidação e incluem análise de gastos, eSourcing, contratos, gerenciamento da base de suprimentos, eProcurement, eCatalogs (para habilitação de fornecedores) e soluções de contas a pagar ou ePayables. Software que ajuda a automatizar o gerenciamento de serviços complexos, como viagens de negócios e trabalho temporário, também estão incluídos neste segmento de software

Um relatório que se concentra em um subconjunto do espaço é o relatório de pesquisa de Gartner: "Os aplicativos de fornecimento fornecem um meio sistemático e escalável para as organizações gerenciarem todo o processo de fornecimento, incluindo a finalização das especificações de compra, a seleção de fornecedores e a negociação de preços... A maioria dos fornecedores de soluções de fornecimento agrupa ferramentas de análise de gastos, gerenciamento de contratos e gerenciamento de desempenho de fornecedores em seus pacotes ". O relatório do Gartner resume: "Os melhores fornecedores com suítes entregues via software como serviço dominam o mercado de aplicativos de sourcing estratégico, enquanto as empresas de ERP com ofertas integradas estão ganhando força fornecendo suporte tático ao sourcing". O Gartner estima o mercado de software de fornecimento em quase meio bilhão de dólares em 2007, com uma taxa de crescimento anual de 5%. De acordo com o Gartner, a empresa de pesquisa, os principais fornecedores de software de gerenciamento de suprimentos e contratos incluem SAP, Ariba, Zycus, GEP Worldwide, BravoSolution, Ivalua, Inc., AECsoft, Rosslyn Analytics e Emptoris. 

O gerenciamento de suprimentos é um dos processos incluídos nas implementações de software ERP de aquisição a pagar, de origem a pagar e similares.

Ver também 
 Índice de gerentes de compras

Ligações externas 

 Revista de Gerenciamento de Suprimentos on-line 

Logística